Sporadique peut désigner :
 En médecine (épidémiologie) : des cas de maladies se produisant de façon plus ou moins isolée, intermittente ou rare, par opposition à épidémique et à endémique.
 En médecine (génétique) : un individu présentant une maladie génétique est qualifié de cas sporadique lorsqu'après enquête génétique dans sa famille, on ne découvre aucun parent malade de génération antérieure ou de même génération.
Les deux parents sont donc de phénotype sain, l'anomalie génétique est issue d'une mutation lors de la gamétogénèse.
Un cas sporadique ne présente pas exactement les mêmes caractères pathologiques qu'il pourrait présenter s'il avait acquis la maladie génétiquement.

 En astronomie : une étoile filante est dite sporadique lorsque, bien que n'appartenant pas à un essaim défini, elle apparaît dans le ciel durant la période de manifestation d'un essaim. En général, une étoile filante sporadique ne semble pas provenir du radiant associé à l'essaim en question.

Notes et références